Droga krajowa B92 (Austria)
 Droga krajowa B92 (Niemcy)

Zobacz też